McLean může být:

 McLean County – rozcestník
 McLean (příjmení) – rozcestník
 McLean Stevenson (1927–1996) – americký herec, komik a scenárista